Andrés Oller – cestista spagnolo (1929-1995)
 Germán Oller – politico uruguagio, attivo nella prima metà del secolo scorso 
 Joseph Oller – impresario spagnolo (1839-1922), fondatore del Moulin Rouge
 Narcís Oller – scrittore spagnolo (1846-1930)
 Francisco Oller – pittore portoricano (1833-1917)
 Rico Oller – politico repubblicano statunitense (1958-  )
 Tony Oller – attore e musicista statunitense (1991-  )